Kest ist der Familienname folgender Person:

 Katharina Kest (1757–1829), Reichsgräfin von Ottweiler, Herzogin von Dillingen, Mätresse und später Gemahlin des Fürsten Ludwig von Nassau-Saarbrücken

KESt ist die Abkürzung von:
 Kapitalertragsteuer, eine Erhebungsform der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer